Pteroloma forsstroemi  — вид жуков-агиртидов из подсемейства Pterolomatinae. Палеарктический вид, распространённый от Венгрии до Северной Кореи. Обитают на каменистых берегах холодных ручьёв и в пещерах, в лесной зоне.

Длина тела взрослого насекомого 6—7 мм. Тело чёрное или буровато-чёрное. Для представителей данного вида характерных следующие признаки:
 боковые края переднеспинки в передней половине её длины закруглены сильнее, чем у Pteroloma sibiricum и Pteroloma altaicum;
 две следующие за швом бороздки на надкрыльях сразу после щитка с сильно сближенными, спутанными точками;
 от морфологически близких видов своего рода отличается лишь строением половых органов самца.

Примечания 

Агиртиды
Насекомые Европы
Насекомые Азии
Животные, описанные в 1810 году